Slovenija:
 Hudinja (Celje, Slovenija), naselje u sastavu općine Celje
 Hudinja (Vitanje, Slovenija), naselje u sastavu općine Vitanje

 Hudinja (rijeka), rijeka u sjevernoj Sloveniji